Patronyme français, porté notamment par :
Jean-Michel Fourgous, né en 1953, homme politique ;
Louis Fourgous arbitre de football du début du .

Patronyme français